Osoby o tym nazwisku:
 John Grigg – nowozelandzki astronom
 John Grigg – nowozelandzki polityk
 John Grigg – brytyjski pisarz, dziennikarz i polityk